Wisdom ist der Familienname folgender Personen:
 Andre Wisdom (* 1993), englischer Fußballspieler
  Arthur John Terence Dibben Wisdom, besser bekannt als John Wisdom (1904–1993), britischer Philosoph
 Elsie Wisdom (1904–1972), britische Autorennfahrerin
 Jack Wisdom (* 1953), US-amerikanischer Physiker
 Norman Wisdom (1915–2010), britischer Schauspieler
 Olli Wisdom (1958–2021), britischer Musiker, DJ und Textilproduzent
 Robert Wisdom (* 1953), US-amerikanischer Schauspieler
 Tom Wisdom (* 1973), britischer Theater- und Filmschauspieler
 Tommy Wisdom (1906–1972), britischer Autorennfahrer

Wisdom bezeichnet:
 Wisdom (Albatros), ein Laysanalbatros
 Wisdom – Dynamit und kühles Blut, ein US-amerikanischer Film aus dem Jahr 1986
 Wisdom (Band) – eine Power-Metal-Band aus Ungarn
 WISDOM (Projekt) Wassermanagement Informationssystem für eine nachhaltige Entwicklung () des Mekongdelta in Vietnam
 WISDOM (Water Ice and Subsurface Deposit Observation On Mars), ein Bodenradar um die Stratigraphie unterhalb des ExoMars Rovers zu erforschen
 (3402) Wisdom, ein Asteroid

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Wisdom (Kentucky)
 Wisdom (Missouri)
 Wisdom (Montana)

Sonstiges:
 Wisdom Hills, Hügelgruppe im Viktorialand, Antarktika